

Histoire 
Le Moyen Âge désigne une période de l'histoire européenne. On distingue plus précisément :
 le Haut Moyen Âge
 le Moyen Âge central
 le Moyen Âge tardif

Le terme s'emploie aussi dans l'étude de périodes historiques hors d'Europe :
 le Moyen Âge chinois ou Chine médiévale (de la chute de la dynastie Han à l'avènement de la dynastie Ming)
 le Moyen Âge indien ou Inde médiévale (du  au  siècle)
 le Moyen Âge japonais ou Japon médiéval (1185-1615)
 le Moyen Âge perse ou Perse médiévale (de la conquête arabo-musulmane à l'avènement de la dynastie safavide)
 le Moyen Âge syrien ou Syrie médiévale (de la conquête arabo-musulmane à la conquête ottomane)

Périodiques
 Le Moyen Âge (revue)
 Moyen Âge (magazine)

Musique 

 Moyen-âge est un album du groupe français de rock progressif Ange sorti en 2012

Références